Buikwe (district), district in Oeganda
Buikwe (plaats), plaats in Oeganda, hoofdplaats van bovenstaand district